Брандовил има више значења:
 Брандовил (Пенсилванија)
 Брандовил (Западна Вирџинија)